Ниже представлен список, в который включены все футболисты, сыгравшие 100 и более матчей за национальную сборную. Критерий включения — официальные данные национальных футбольных ассоциаций (федераций, союзов). Список составлен на основе данных ФИФА.

На 1 марта 2023 года в общей сложности порядка 582 футболиста достигли отметки 100 матчей за сборную. Первым игроком, сыгравшим сотый матч за национальную команду, в 1959 году стал бывший центральный защитник сборной Англии Билли Райт. Мировыми рекордсменами по количеству матчей за сборную в настоящее время являются Бадр Аль-Мутава (Кувейт) и Криштиану Роналду (Португалия) — по 196 матчей, они же лидеры среди действующих футболистов.

Список игроков 
Синим цветом выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Жёлтым цветом выделены страны, чей национальный рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Зелёным цветом выделены конфедерации, чей рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Список представлен по состоянию ''на 1 марта 2023 года.
 № — место, занимаемое футболистом в списке.
 Игрок — имя, фамилия, прозвище футболиста, под которыми он наиболее известен.
 Сборная — национальная сборная страны, которую представлял футболист на международной арене.
 Конфед. (конфедерация) — международная континентальная федерация футбола, которой соответствует сборная в каждой данной строке.
 Родился — дата рождения футболиста в полном виде без викификации, без слова «года».
 Матчи — количество официальных матчей, в которых футболист выходил на поле в составе первой национальной сборной.
 Первый матч — день дебюта (по местному времени) футболиста за первую национальную команду и возраст на тот момент.
 Последний матч — завершающий день (по местному времени) выступления футболиста за первую сборную и возраст на тот момент.
 Карьера — продолжительность карьеры в сборной, количество полных лет и оставшихся дней между первым и последним матчами за сборную.
 Прим. (примечания)''' — ссылка на источник (у всех игроков есть ссылка на сайт RSSSF.com; вторая ссылка у игрока (на сайт FIFA.com) присутствует при несовпадении количества матчей в данном списке с данными ФИФА).

150 и более матчей

От 100 до 150 матчей

Кандидаты в список

Представительство сборных

Представительство конфедераций

Примечания

См. также 
 Список футболистов, забивших 50 и более голов за национальную сборную
 Список футболистов с самыми длительными карьерами в сборных

Ссылки 
 RSSSF: Список 100+
 FIFA Century Club на 21.04.2022
 EU-football — протоколы всех матчей европейских сборных по футболу
 Worldfootball — футбольная статистика и протоколы матчей